Tittel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Tittel (1873–1942), österreichischer Dirigent und Komponist
 Cornelius Tittel (* 1977), deutscher Journalist
 Dušan Tittel (* 1966), slowakischer Fußballspieler
 Ellen Tittel (* 1948), deutsche Mittelstreckenläuferin, verheiratete Wellmann bzw. verheiratete Wessinghage, siehe Ellen Wessinghage
 Ernst Tittel (1910–1969), österreichischer Komponist, Organist und Musiktheoretiker
 Gerhard Tittel (* 1937), deutscher Komponist
 Gottlieb August Tittel (1739–1816), deutscher eklektischer Philosoph
 Hans Tittel (1894–1983), deutscher sozialistischer Politiker und Gewerkschafter
 Hermann Tittel (1888–1959), deutscher Offizier, zuletzt General der Artillerie
 Karl Tittel (1872–1943), deutscher Altphilologe
 Kevin Tittel (* 1994), deutscher Fußballtorhüter
 Kurt Tittel (1920–2016), deutscher Anatom und Sportmediziner
 Moritz Tittel (* 1977), deutscher Schauspieler
 Thomas Tittel (1975–2013), deutscher Triathlet
 Volker Tittel (* 1957), deutscher Kameramann

Tittel steht für

 Nöckler & Tittel, in den 1840er Jahren im Erzgebirge gegründete Spielwarenfabrik und Puppenhersteller mit Sitz in Schneeberg

Siehe auch:
 Tittle (Begriffsklärung)
 Titel (Begriffsklärung)
 Dittel (Begriffsklärung)